

Geografia 
 Tarnów – città polacca del voivodato della Piccola Polonia
 Tarnów – comune rurale polacco nel voivodato della Piccola Polonia
 Tarnów Opolski – comune rurale polacco del distretto di Opole nel voivodato di Opole

Persone 
 Adam Tarnówski von Tarnów – diplomatico e nobile austriaco di origini polacche